Takashima é o nome de vários locais no Japão:
Na prefeitura de Nagasaki:
 Takashima localidade no bairo (gun) de Nishisonogi
 Takashima localidade no bairro (gun) de Kitamatsūra.
Takashima (Shiga) - cidade na prefeitura de Shiga.

Desambiguação